Wagtmans ist der Familienname folgender Personen:

 Marinus Wagtmans (* 1946), niederländischer Radrennfahrer
 Wout Wagtmans (1929–1994), niederländischer Radrennfahrer